Droga krajowa nr 29 (Czechy)
 Droga krajowa nr 29 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A29
 Droga główna nr 29 (Szwajcaria)